Малх () — мужское имя.

Известные носители 
 Малх Карфагенский (ум. ок. 535 до н. э.) — военачальник и правитель Карфагена.
 Малх — персонаж Нового Завета, герой средневековых итальянских легенд.
 Порфирий (Малх) — (232/233 — 304/306) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма.
 Малх Сирийский (IV век) — христианский святой, почитается в лике преподобных, память .
 Малх Филадельфиец (V век) — византийский историк.
 Малх — античная страна на северном кавказе.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки